Woodburn peut désigner :

Patronyme

 Arthur Woodburn (1890-1978), homme politique britannique
 Steven Woodburn (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace.
 Willie Woodburn (1919-2001), joueur écossais de football.

Toponyme
en Australie :
 Woodburn en Nouvelle-Galles du Sud,
aux États-Unis :
 Woodburn (Indiana),
 Woodburn (Iowa),
 Woodburn, une localité du comté de Warren dans le Kentucky,
 Woodburn, une localité de l'Oregon,
 Woodburn (Virginie),